Александр Львович Гарязин ( — , ) — российский , , политический деятель, один из лидеров русских националистов и организаторов Всероссийского Национального Союза, председатель его С.-Петербургского отделения, один из инициаторов создания Имперской народной партии.

Биография 
Закончил Императорский Александровский лицей в 1885 г. С 1887 г. — вольноопределяющийся 6-го резервного пехотного батальона. С 1889 г. — в штате Эстляндского губернского правления. С 1891 г. служил в Департаменте таможенных сборов, правитель канцелярии работ по постройке Черноморского шоссе. С 1892 г. служил младшим, а с 1893 г. — старшим чиновником для особых поручений при олонецком губернаторе. Директор Олонецкого губернского попечительского комитета о тюрьмах, почетный мировой судья Петрозаводско-Повенецкого округа. Награждён орденом Святого Станислава III степени, орденом Святой Анны III степени.
Имел знак отличия для служащих при детских приютах ведомства императрицы Марии, серебряную медаль в память царствования императора Александра III, тёмно-бронзовую медаль за труды по первой переписи населения 1897 г., знак общества спасания на водах.

В 1895—1896 гг. — редактор неофициальной части «Олонецких губернских ведомостей». Автор ряда статей о промышленности Олонецкой губернии.
Являлся почётным попечителем Петрозаводского ремесленного училища, членом комитета приюта «Ясли» в г. Петрозаводске, секретарём Олонецкого окружного правления общества спасания на водах, Петрозаводского благотворительного общества.

В ноябре 1898 г. перешел на службу в министерство путей сообщения.

После ухода с гражданской службы стал владельцем технической конторы, вступил в Общество заводчиков и фабрикантов. Был одним из организаторов Всероссийского национального клуба и Всероссийского национального союза.

С 1912 по 1913 гг. — издатель еженедельной газеты «Дым Отечества», стоявшей на позициях русского национализма.

В июне 1913 г. — редактор-издатель «Нового журнала для всех».

Оказывал поддержку Г. Е. Распутину, трезвенническому, имяславческому движениям.

Был заместителем председателя Комитета по организации экспедиции к Северному полюсу Г. Я. Седова, членом правления Общества распространения ремесленного образования среди бедного населения города Санкт-Петербурга и его пригородов в память 200-летия Петербурга.

После начала Первой Мировой войны поступил в Управление Начальника санитарной и эвакуационной части, с 1916 г. — заведующий делопроизводством Делопроизводственного управления верховного начальника санитарной и эвакуационной части. Председатель Славянской торговой палаты.

В 1917 г. — директор-распорядитель технико-промышленного транспортного общества «Протран». В 1918 г. — представитель лесной фирмы «Оскар Стевени», контрагент Мурманского и Кемского портов.

3 июня 1918 г. арестован, как участник «Каморры Народной Расправы» и расстрелян 2 сентября 1918 г.

Семья 
Был женат на Ольге Михайловне Бернацкой (1871—1966). Дочь — Татьяна Александровна Гарязина (1895—1980).

Сочинения 
 Гарязин А. Л. Алфавитный указатель имений Эстляндской губернии с обозначением волостей, уездов, участков: полицейских, судебно-мировых, следственных, комиссаров по крестьянским делам и округов верхних крестьянских судов / составил по официальным сведениям А. Гарязин. — Ревель : Книжный магазин Якобсона, 1890. — 24 lk. ; 24 cm.
 Кустарная промышленность в Олонецкой губернии : очерк / сост. секретарь стат. ком. И. И. Благовещенский, чиновник особых поручений при губернаторе А. Л. Гарязин. — Петрозаводск : Олонецкая губернская типография, 1895. — 125 с. : табл.
 Гарязин А. Осмотр новых шлюзов великим князем Владимиром Александровичем // Олонецкие губернские ведомости. 1896. 19 июня. № 44.
 Гарязин А. Л. Олонецкие мраморы и мраморное производство в Петрозаводском уезде. Доклад на съезде деятелей по кустарной промышленности. — , 1902.
 Гарязин А. Л. Обход действующих постановлений об удовлетворении потребностей казны изделиями отечественной промышленности и меры борьбы с ним. Доклад 23 мая 1908 в Обществе заводчиков и фабрикантов. — , 1908; 19 февр. 1861.
 Гарязин А. Л. Дождались… // Дым отечества, 17.04.1914, № 15—16.
 Гарязин А. Л. Малая опечатка или великое искушение. // Дым отечества, 1913, № 34.
 Гарязин А. Л. Открытое письмо члену Гос. Думы епископу Анатолию. // Дым отечества, 1.05.1914, № 18.
 Гарязин А. Л. Торжество правды. // Дым отечества, 22.05.1914, № 21.

Примечания 

Русские националисты
Персоналии:Олонецкая губерния
Расстрелянные в РСФСР
Казнённые в 1918 году